(1455-1531), architecte italien,
 Lorenzo Alessandro Zaccagni (1657-1712), érudit italien,
 Mattia Zaccagni (1995-), footballeur italien.

Patronyme italien